Marin Franičević (pjesnik), hrvarski pjesnik i povjesničar književnosti
 Marin Franičević (vaterpolist), hrvatski vaterpolist, igra za Gruziju